Mýrar steht für:

 eine Tiefebene in der westisländischen Gemeinde Borgarbyggð, siehe Mýrar (Borgarbyggð)
 eine ehemalige nordwestisländische Landgemeinde, siehe Ísafjarðarbær
 eine ehemalige südostisländische Landgemeinde, siehe Hornafjörður
 ein Syssel in Island, siehe Mýrasýsla